

Pessoas
Robert Van Kerkhoven

Localidades

Kerkhoven (Minnesota)

Desambiguação